Ostfriesland steht für
 eine Region an der Nordsee, siehe Ostfriesland und Geschichte Ostfrieslands
 Ostfriesische Landschaft, Landschaftsverband in Niedersachsen
 Ost-Friesland, auch ostfriesische Halbinsel, die Küstenregion zwischen Dollart und Jadebusen
 Grafschaft Ostfriesland, historisches Territorium

sowie:
 SMS Ostfriesland, ein Schlachtschiff der kaiserlichen Marine
 ein Schiff des Typs CL 18
 Ostfriesland (Schiff), ein Fährschiff, das zwischen Emden und Borkum verkehrt

Personen:
 Anna Maria von Ostfriesland (1601–1634), ostfriesische Adelige, Herzogin von Mecklenburg
 Christine Luise von Ostfriesland (1710–1732), Gräfin von Wied-Runke
 Elisabeth von Ostfriesland, ostfriesische Prinzessin, Gräfin von Holstein-Schauenburg
 Heba von Ostfriesland, ostfriesische Prinzessin, Gräfin von Holstein-Pinneberg
 Margarethe von Ostfriesland (1500–1537), ostfriesische Prinzessin, Gräfin von Waldeck-Wildungen
 Marie Charlotte von Ostfriesland (1689–1761), ostfriesische Prinzessin, Gräfin von Holstein-Schauenburg

Siehe auch: